Dancing with the Dead — четвёртый студийный альбом шведской металической группы Pain, выпущен в 2005 году на шведском лейбле Stockholm Records. Альбом 7 недель находился в шведских чартах, достигнув 3-го места — выше, чем любой другой альбом Pain. Песня «Same Old Song», написанная в мейнстримном ключе, достигла #18 в шведских чартах и #5 в финских. Сам альбом также 4 недели находился в финских чартах.

Об альбоме 
Во время записи альбома у Петера Тэгтрена на несколько секунд остановилось сердце. Этот случай подтолкнул его к написанию заглавной песни «Dancing With The Dead» и определил тему всей пластинки.

На следующий день после выхода альбома Pain отправились в концертное турне по Швеции. Впоследствии материалы этих выступлений легли в основу первого официального DVD группы «Live Is Overrated»(2005), изданного на польском лейбле Metal Mind, куда также вошли все снятые на тот момент видеоклипы.

Список композиций 
 «Don’t Count Me Out» — 4:39
 «Same Old Song» — 3:58
 «Nothing» — 4:07
 «The Tables Have Turned» — 4:22
 «Not Afraid To Die» — 4:15
 «Dancing With The Dead» — 4:13
 «Tear It Up» — 3:57
 «Bye / Die» — 3:02
 «My Misery» — 3:56
 «A Good Day To Die» — 3:44
 «Stay Away» — 3:19
 «The Third Wave» — 3:50
 Trapped (бонус-трек для российского издания)

Видео 
На песни «Bye / Die», «Same Old Song» и «Nothing» были сняты видеоклипы.

Ссылки 
 PAIN — DANCING WITH THE DEAD (ALBUM)/swedishcharts.com
 Немецкая и британская пресса об альбоме
 Pain на sr.ru

Альбомы Pain
Альбомы, спродюсированные Петером Тэгтгреном